James Murphy pode se referir a diferentes pessoas:

 James Murphy - guitarrista de heavy metal estadounidense que já passou por bandas como Death e Testament.
 James Murphy - líder do LCD Soundsystem e dono da DFA Records.

Desambiguação